Abd al-Fattah (), Abd el-Fattah, Abdel Fattah oder Abdel-Fattah ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Alaa Abd el-Fattah (* 1981), ägyptischer Blogger und Softwareentwickler
 Randa Abdel-Fattah (* 1979), australische Autorin
 Samy Abdel Fattah (* 1998), deutscher Schauspieler